Corynoneura scutellata — вид двукрылых насекомых рода Corynoneura семейства комаров-звонцов (Chironomidae). Один из самых мелких среди всех представителей семейства.

Распространение 
Голарктика.

Описание 
Длина тела 0,81—0,93 мм. Несмотря на миниатюрным размеры тела, у комара сохранены большинство систем органов, характерных для крупных представителей родственных групп. У C. scutellata есть крупные трахейные стволы и ветвящаяся система трахей, наблюдается концентрация ганглиев центральной нервной системы. Однако, редуцирована мускулатура головы и мускулатура, связанная с кишечником, а половая система занимает значительно меньший относительный объём по сравнению с таковой у миниатюрных насекомых из других отрядов.

Примечания

Литература 
 Полуконова Н. В. 2005. Сравнительный морфологический анализ комаров-звонцов Chironomus curabilis и Сh. nuditarsis (Chironomidae, Diptera). 2. Самцы и самки комаров // Зоологический журнал. Т. 84. №. 3. С. 371—376.

Ссылки 
 
Orthocladiinae
Животные, описанные в 1846 году
Насекомые Евразии